Ма́лый Песча́ный переу́лок — улица в Северном административном округе города Москвы на границе посёлка Сокол, расположенного в одноимённом районе.

Положение улицы 
Переулок расположен между улицей Врубеля и улицей Алабяна. На большей части переулка движение одностороннее в сторону улицы Алабяна. Нумерация домов начинается от улицы Алябяна.

История 

Появился этот переулок ещё в XIX веке. Тогда он проходил по границе подмосковного села Всехсвятского. С запада от него находилась Большая Всехсвятская роща. С XIX века северо-восточнее переулка находилось сельское кладбище Всехсвятского, носившее название «Арбатец». Предположительно, в 1911 году по проекту архитектора Романа Ивановича Клейна на переулке была построена часовня кладбища, которая сохранилась до наших дней. После революции переулок оказывается в черте Москвы. В 1920-х годах на месте Большой Всехсвятской рощи, сильно пострадавшей после урагана 1911 года, строятся дома посёлка «Сокол». В 1950—1960-х годах северо-восточная сторона переулка была застроена многоэтажными жилыми домами.

Происхождение названия 
Переулок получил название в XIX веке по характеру грунта. Он был назван Малым Песочным, так как он был малым по отношению к Большому Песочному переулку (ныне Песчаный переулок). В 1922 году переулок получил своё сегодняшнее название Малый Песчаный.

Здания и сооружения 

По нечётной стороне:

 Посёлок «Сокол»
 № 7 — Жилой дом (1931, архитектор И. И. Кондаков), объект культурного наследия регионального значения. Здесь в 1933—1966 годах жил конструктор стрелкового оружия В. Г. Фёдоров (мемориальная доска, 1975, архитектор В. А. Орбачевский). Перестроен в 2000-х годах.

По чётной стороне:
 № 2а — Часовня кладбища «Арбатец».
 № 4а — Детский сад № 807. Построен в 1964 году. В 2018 году на его месте планируется построить новое 4-этажное здание детского сада.

Транспорт

Наземный транспорт 
По переулку общественный транспорт не ходит.

Ближайшие станции метро 
 Сокол

Примечания 

Переулки Москвы